Кратер Байер () — ударный кратер в южной приполярной материковой области на видимой стороне Луны. Название дано в честь немецкого астронома и юриста Иоганна Байера (1572—1625) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1935 г. Образование кратера относится к нектарскому периоду.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера являются огромный кратер Шиллер на западе; древний кратер Лонгомонтан на востоке и кратер Рост на юге. Селенографические координаты центра кратера — , диаметр — 49 км, глубина — 2,44 км.

Вал кратера умеренно разрушен, но сохранил четкие очертания. Внутренний склон вала имеет террасовидную структуру, внешний значительно изменен соседними импактами. Высота вала над окружающей местностью составляет 1100 м. Дно чаши кратера сравнительно ровное, центральный пик отсутствует. В западной части чаши располагается сателлитный кратер  (см. ниже). Объем кратера составляет приблизительно 1700 км³.

Сателлитные кратеры 

 Сателлитный кратер Байер N включен в список кратеров с темными радиальными полосами на внутреннем склоне Ассоциации лунной и планетарной астрономии (ALPO).

Галерея

См.также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны. 
 Кратер Байер на карте LAC-125. 
 Селенологическая карта окрестностей кратера. 
 
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982. 

Кратеры Луны